Balázs Gábor (1841–1887) utazó
 Balázs Gábor (1949–2012) zenész
 Balázs Gábor (1962) hangmérnök
 Balázs Gábor (1974) levéltáros (MNL)
 Balázs Gábor (1983–) kajakozó